Narros (Sòria), municipi de la província de Sòria, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Narros del Castillo, municipi de la província d'Àvila, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Narros de Cuéllar, poble de la província de Segòvia, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Narros de Matalayegua, municipi de la província de Salamanca, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Narros del Puerto, municipi de la província d'Àvila, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Narros de Saldueña, municipi de la província d'Àvila, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Palau de Narros, edifici a la localitat guipuscoana de Zarautz